XXVII Чемпионат мира по современному пятиборью среди мужчин проходил в городе Варендорф 

Небольшой городок Варендорф еще в 1970 году принимал мировой чемпионат. Звание чемпиона мира завоевал тогда венгерский пятиборец Петер Клемен, опередивший знаменитого Андраша Бальцо.

На сей раз здесь собралось рекордное количество стран-участниц — 27. Впервые была заявлена команда Бахрейна. Исполкому УИПМБ пришлось принимать специальное решение о допуске к состязаниям 69 пятиборцев ранее более 66 спортсменов никогда не стартовало в одном турнире.
На чемпионат приехали почти все сильнейшие пятиборцы: А. Старостин, Т. Сомбатхейи, Я. Печак, С. Расмуссон, Р. Пфелпс, П. Фур и другие.

В состав команды США не попал чемпион мира 1979 года Роберт Ниман — неудачно выступил на чемпионате США, но два других сильных и опытных пятиборца — Д. Гленеск и М. Барлей прибыли в Варендорф. Неожиданно пришлось вносить поправку в предварительную заявку и итальянцам. Оказалось, что заболел Даниэлб Масала, чемпион мира 1982 года.

До начала соревнований исполком и Конгресс УИПМБ рассмотрели ряд важных вопросов: было одобрено предложение советской делегации о проведении командных соревнований в виде эстафет, решено с 1984 года проводить конкур в последний день, а стрельбу и бег в предпоследний. Были также определены места проведения очередных чемпионатов: 1985—Австралия, 1986—Италия, 1987— Франция. В предстоящем олимпийском году чемпионат мира среди юниоров пройдет в Барселоне , а среди женщин в Копенгагене .

Команда СССР
Советская сборная была представлена олимпийским чемпионом Анатолием Старостиным (Москва, Динамо) и двумя дебютантами мировых первенств: чемпионом VIII Спартакиады народов СССР 1983 года Алексеем Хаплановым (Москва, Динамо) и Евгением Зинковским (Уфа, Динамо). Старший тренер команды — Крюков Глеб Петрович.

Победители и призеры

Проведение чемпионата 
2 августа на рыночной площади в центре города состоялось торжественное открытие чемпионата. Были и почётные гости, среди которых П. Леднев, А. Бальцо, Ф. Тёрёк, победитель чемпионата в Варендорфе в 1970 году П. Келемен.

Небольшой город Варендорф—пятиборная база ФРГ, которая гостеприимно предоставила свои спортивные сооружения для тренировок и соревнований спортсменам других стран и не только этого вида спорта. На этот раз он стал в полном смысле слова городом пятиборцев. Флагами и эмблемами Международного союза пятиборья и биатлона были украшены улицы и витрины магазинов. Некоторые горожане свои симпатии к чемпионату выразили весьма оригинальным способом: в одном кафе вместо стульев были расставлены сёдла, а вывеску «Аптека» можно было прочитать на языках всех стран—участниц чемпионата. В часы проведения соревнований улицы пустели, магазины закрывались — все устремлялись на увлекательное зрелище, считая чемпионат если не государственным, то важнейшим делом недели.

Верховая езда 

На этом чемпионате соревнования проводились по обычной схеме, то есть верховая езда оставалась первым номером программы. Как оказалось практически плохих лошадей не было, но справиться с ними должным образом удалось не всем. Восемь человек, в их числе Миндер (Швейцария), Кадлец (Чехословакия), Джамба (Канада), Пфелпс (Великобритания), Бельман (ФРГ), Батиков (Болгария), Стейман (Швейцария), Мубарак (Бахрейн), прошли дистанцию без ошибок, уложившись в контрольное время. Все получили 1100 очков. Еще 22 пятиборца привезли по 1070 очков. Но многие не смогли справиться со своими скакунами, допустив ошибки и просрочки нормы времени.

В команде Венгрии большие потери понес дебютант сборной Пайор—950 очков, а в сборных Польши — Печак и Олесински, получившие 950 и 920 очков соответственно.

В советской команде в первом гите стартовали Алексей Хапланов и Евгений Зиньковский. Хапланову достался крупный рыжий, несколько ленивы жеребец Арпад. На 18 прыжков он сделал шесть повалов, сумма — 920 очков. В итога у Алексея Хапланова один из самых низких результатов и то, что рыжего Арпада не допустили ко второму гиту не могло служить утешением. Зинковский держался в седле довольно уверено, но стоило ему под конец маршрута ослабить внимание и сразу последовала закидка... Результат Зинковского — 1030 очков, неплохой для дебютанта.

Во втором гите выступал Анатолий Старостин. Ему достался конь по кличке Фиделио. Но тут случилось непредвиденное. После разминки, когда Старостин направлялся к конкурному полю, конь неожиданно вздыбился "свечкой". Старостин оказался на земле, на него свалился и конь. Наш чемпион чудом избежал травмы. С большим волнением за его выступлением следила вся советская делегация. Но в итоге два повала и сумма очков — 1040.

Командное первенство. Конкур.
 Швейцария — 3 270
 Чехословакия — 3 240
 Мексика — 3 210
 Франция — 3 210
11. Венгрия — 3 090
16. СССР — 2 990

Фехтование 

Миновав волнения конкура, команды начали изнурительный по продолжительности и героический по выносливости фехтовальный марафон. Каждому пятиборцу предстояло провести 68 боев. Здесь и проявили себя традиционные лидеры пятиборья—советская и венгерская команды. Сомбатхейи, одержавший 52 победы (1080 очков), занял 1-е место. На одну победу меньше и второе место у француза Фура (1064 очка). Третье поделили Пайор (Венгрия), Зинковский (СССР), Старостин одержавшие по 46 побед (984 очка). Алексей Хапланов набрал 872 очка (39 побед).

Советская и венгерская команды получили равное количество очков—по 2840. В результате по сумме двух дней первая с 16-го места переместилась на 4-е, вторая с 11-го на 2-е место. Лидировала сборная Франции, которая в конкуре поделила 3-е и 4-е места с командой Мексики. Хозяева-спортсмены ФРГ, огорчившие соотечественников и конкуре, сумели пробиться на 5-е место, потеснив команды США и Швейцарии.

Командное первенство. Результаты после двух видов.
 Франция — 5 954
 Венгрия
 Чехословакия
 СССР — 5 830
 ФРГ
 США
 Швейцария

Личное первенство. Результаты после двух видов.
 Т. Сомбатейи (Венгрия) — 2 150
 П. Фур (Франция) — 2 134
 П. Стайнман (Швейцария) — 2 042
 С. Расмуссон (Швеция) — 2 038
 А. Белльман (ФРГ) — 2 036
 А. Старостин (СССР) — 2 024
 Е. Зиковский (СССР) — 2 014

Плавание 
Согласно правилам соревнований пятиборцы состязались в плавании на дистанции 300 м вольным стилем.

Плавание выиграл представитель ФРГ Сандов с результатом 3 мин 14 с. Победа, которую с нетерпением ожидали его соотечественники, вселила большие надежды на дальнейший успех своих пятиборцев.
В шестом заплыве мексиканец Сисниега показал 3.14,42 и занял второе место. Третье время показали венгр Фабиан и англичанин Пфелпс—3.18,1.

В пятом заплыве на старт вышел Хапланов. Алексей начал довольно быстро (100 м за 1.06,91), затем 200 м — 2.17,65 и в итоге показал на финише 3.31,18 (1184 очка). Старостин и Зинковский выступали в последнем, сильнейшем заплыве. Со старта первые 100 м оба лидировали, но на финише их обошел С. Расмуссон — 3.18,41. У Зинковского — 3.19,59 (1276 очков), у Старостина — 3.25,63 (1228 очков).

Сильнейшей в плавании была сборная Великобритании, за ней команды СССР и Мексики. После трех дней впереди оказались венгры, потеснив французов на 2-е место. Советские спортсмены передвинулись с 4-го на 3-е место.

Плавание. Результаты.
 К. Сандов (ФРГ) — 3.14,0
 И. Сисниега (Мексика) — 3.14,42
 С. Расмуссон (Швеция) — 3.18,41
 Е. Зинковский (СССР) — 3.19,59

Командное первенство. После трех видов.
 Венгрия — 9 558
 Франция — 9 534
 СССР — 9 518
 Швеция — 9 506
 ФРГ — 9 380
 США — 9 284
 Великобритания — 9 258
 Чехословакия — 9 092
 Польша — 8 980

 Личное первенство. Положение после трех видов.
 П. Фер (Франция) — 3 358
 С. Расмуссон (Швеция) — 3 326
 Р. Фелпс (Великобритания) — 3 292
 Е. Зинковский (СССР) — 3 290
 А. Старостин (СССР) — 3 252

Стрельба. Бег 

Стрельба и бег по новому регламенту проводились в один день, что внесло некоторые сложности в привычный ритм работы спортсменов.

Впервые пятиборцы разыгрывали медали чемпионата мира по новой системе — в четыре дня, стрельба и бег проводились в один день. Это внесло дополнительные трудности для спортсменов.

Стрельба.

Тир спортивного клуба Варендорфа.

Вначале стреляли пятиборцы, которые по сумме трех дней замыкали турнирную таблицу. В последней смене выясняли отношения лидеры. Стрелявший один из первых египтянин А.Нассер выбил 198 очков из 200 возможных.

А. Хапланов стрелял в четвертой смене. Из 16 пятиборцев (столько их было в каждой смене) только он и швед Л. Петерсон выбили по 197, но по сериям у Хапланова было 48, 49, 50, 50, это и позволило ему занять третье место в стрельбе.

Основные события развернулись в пятой смене, когда стреляли 16 сильнейших пятиборца. 198 выбил Г. Пайор (Венгрия). Петтерсон (Швеция), Фур (Франция), Сомбатхейи (Венгрия), Олесиньский (Польша) показали 197. Американец Р. Шталл, Старостин и Зинковский (СССР) имели по 196 очков.

Высокие достижения в стрельбе укрепили позиции советской и венгерской команд. Было ясно, что главный спор за высшую ступень пьедестала почёта в командном первенстве вновь состоится между этими двумя соперниками. Заняв первое место в стрельбе пятиборцы Венгрии увеличили разрыв от советской сборной до 84 очков, но тренеры советской команды считали, что отыграть фору в беге возможно.

Стрельба.
Личное первенство.
 А. Нассер (Египет) — 198 (1088)
 Г. Пайор (Венгрия) — 198
 А. Хапланов (СССР) — 197 (1066)
 П. Фур (Франция) — 197
 Л. Петерссон (Швеция) — 197
 Я. Олесиньский (Польша) — 197
 Т. Сомбатейи (Венгрия) — 197
 А. Старостин (СССР) — 196 (1044)
 Е. Зинковский (СССР) — 196

Командное первенство.
 Венгрия — 3 178
 СССР — 3 154
 Польша — 3 088
 Франция — 3 044
 Италия — 2 978
 США — 2 912

Бег.

Положение после четырех видов. Личное первенство.
 П. Фур (Франция)
 Т. Сомбатейи (Венгрия)
 Е. Зинковский (СССР)
 А. Старостин (СССР)
 Г. Пайор (Венгрия)

После обеда и отдыха пятиборцы снова вышли на старт.
Старт и финиш кросса проходил на конкурном поле. Ситуация осложнялась и тем, что несколько часов шел дождь, это не помешало шести тысячам зрителей заполнить трибуны и стать свидетелями упорной борьбы.

Старостин уступал лидеру французу П. Фуру — 128 очков и венгру Т. Сомбатейи — 52 очка. Советские пятиборцы для командной победы должны были отыграть у венгров 90 очков, или 30 секунд. Отыграть — в этом состояла задача Старостина, Хапланов и Зиньковский должны были не уступить соперникам слишком много.

Но сначала ситуация складывалась не в пользу спортсменов СССР. Первым из наших финишировал Хапланов. Пробежав дистанцию за 13.42,5 он проиграл самому младшему из команды Венгрии 20-летнему Ласло Фабиану 10 секунд. Зинковский, в свою очередь, уступил Сомбатхейи ещё 14 секунд. Таким образом, перед Старостиным возникла почти неразрешимая задача — выиграть у третьего номера венгров Г. Пайора, стартовавшего перед Анатолием, почти минуту.

Уже на отметке 2,5 км Старостин отыграл почти 30 секунд, дальше следовал самый трудный участок трассы, где многие сбавляли темп, а Старостин наоборот прибавил. На конкурное поле первым вбежал Пайор, за ним Старостин в 50 метрах, а на финише под гром аплодисментов советский пятиборец обошёл соперника и первым пересек линию финиша.

Старостин финишировал за 13.05,8, отыграв у венгра 61 секунду. Его 1210 очков, полученных в кроссе, обеспечили ему личную, а сборной командную победу.

Евгений Зиньковский пробежал за 14.04,40, он знал, что должен опередить француза Фура на 30 секунд, чтобы завоевать бронзовую медаль. Фур показал время 14.36,1 и таким образом ему не хватило 2 секунд до бронзовой медали. Так дебютант сборной стал обладателем личной бронзы.

Сборная СССР заняла в беге 5 место, но несмотря на это сумела опередить венгерских пятиборцев на 27 очков или 9 секунд в беге. Этой победы могло и не быть, но великолепный бег в исполнении советского пятиборца Анатолия Старостина принес золотые медали командного первенства.

Бег 4 км.

Личное первенство.
 И. Сисниега (Мексика) — 12.51,9 (1 264 очка)
 А. Уотсон (Австралия) — 12.58,7 (1 243)
 С. Совербил (Великобритания) — 12.59,0 (1 240)
 М. Кадлец (Чехословакия) — 13.02,4 (1 225)
 А. Старостин (СССР) — 13.05,8 (1 210)
 Я. Печак (Польша) — 13.05,9 (1 210)

Командный зачет.
 Польша — 3 490
 Великобритания — 3 459
 ФРГ — 3 435
 Италия — 3 375
 СССР — 3 342
 Испания — 3 315

Итоговые результаты 

Первое место завоевал 23-летний Анатолий Старостин (Динамо), став шестым советским пятиборцем завоевавшим звание чемпиона мира в личном первенстве (1955г. — Сальников К.; 1957-1959г. и 1961г. — Новиков И.; 1962г. — Сдобников Э.; 1970г. — Онищенко Б.; 1973-1975г. и 1978г. — Леднев П.). 
Вторым в личном зачете был венгр Сомбатхейи, бронзовым медалистом советский дебютант Евгений Зинковский, 4-м француз Фур, 5-м швед Расмуссон, 6-м англичанин Пфелпс.

Командное первенство: золотую медаль завоевали советские пятиборцы. Советская команда второй год подряд становится командным чемпионом мира. В 1982 году сборная СССР в составе — Анатолия Старостина, Евгения Липеева и Тимура Досымбетова заняла первое место в командном первенстве.

Серебряные награды вручены команде Венгрии, бронзовые — Франции. После Олимпиады 1968 года, на которой французы были третьими, они вновь стали бронзовыми призерами.
Хозяева чемпионата довольствовались четвертым местом. Пятой была сборная Швеции, 6-й—команда Польши.

Результаты 

Результаты выступления команды СССР.

Итоговые результаты.

Личное первенство.

Командное первенство.

Распределение наград

Ссылки 

Чемпионаты мира по современному пятиборью